Kéllé peut désigner :
Kéllé, une commune du Burkina Faso
Kéllé, une commune de la République du Congo

Voir aussi 
 Kelle, localité du Sénégal
 Kelle, une localité du Cameroun dans le département de la Lekié
 la Kéllé, une rivière du Cameroun
 le Nyong-et-Kéllé, un département du Cameroun.
 Kelle Ndongond, un village du Cameroun